Хейз, Хэйз, Хейс, Хэйс () — фамилия и топоним.

Фамилия

Хейз 
 Хейз, Айзек (1942—2008) — американский певец, актёр.
 Хейз, Айра (1923—1955) — американский морской пехотинец, участник Второй мировой войны, один из поднявших флаг США на Иводзиме.
 Хейз, Анна Мэй (1920—2018) — американский бригадный генерал, первая женщина-генерал в США.
 Хейз, Винс (1879—?) — английский футболист и футбольный тренер.
 Хейз, Говард (род. 1963) — канадский криптограф.
 Хейз, Даррен (Darren Hayes, род. 1972) — австралийский певец.
 Хейз, Джаханна (род. 1973) — американская учительница, депутат палаты представителей США.
 Хейз, Джексон (род. 2000) — американский баскетболист.
 Хейз, Джоанна (род. 1976) — американская легкоатлетка.
 Хейз, Джон (1886—1965) — американский легкоатлет, чемпион летних Олимпийских игр 1908.
 Хейз, Джонатан (род. 1929) — американский актёр кино и телевидения.
 Хейз, Джонни (род. 1987) — ирландский футболист.
 Хейз, Джордж Фрэнсис (1885—1969) — американский киноактёр.
 Хейз, Катерина (1690—1726) — английская мужеубийца, приговоренная к сожжению на костре.
 Хейз, Кевин (род. 1992) — американский хоккеист.
 Хейз, Куанера (род. 1992) — американская легкоатлетка, специализирующаяся в беге на 400 метров.
 Хейз, Кэтрин (1818—1861) — ирландская оперная певица.
 Хейз, Люси (1831—1889) — жена президента Резерфорда Хейза и Первая леди США.
 Хейз, Майк (род. 1980) — американский боец смешанного стиля.
 Хейз, Марика (род. 1981) — японская гравюр-модель, идол и порноактриса.
 Хейз, Роберт (род. 1947) — американский актёр.
 Хейз, Скотт (род. 1983) — американский актёр и режиссёр.
 Тейлор Хейз (род. 1975) — американская порноактриса (настоящее имя − Тара Эллин Смит).
 Хейз, Тиффани (род. 1989) — американская баскетболистка.
 Хейз, Тодд (Todd Hays, 1969) — американский бобслеист, серебряный призёр Олимпийских игр 2002.
 Хейз, Фред Уоллес (Haise Fred Wallace; 1933) — астронавт США, один из 24 человек, летавших к Луне.
 Хейз, Фрэнк (1871—1923) — американский актёр немого кино.
 Хейз, Хана (род. 1999) — американская актриса кино, телевидения и озвучивания.
 Хейз, Хантер (род. 1991) — американский кантри-певец.
 Хейз, Чак (род. 1983) — американский баскетболист.
 Хейз, Челси (род. 1988) — американская легкоатлетка.
 Хейз, Элвин (род. 1945) — американский баскетболист.
 Хейз, Эмма (род. 1976) — английский футбольный тренер.

Хейс 
 Хейс, Айзек Израэль (1832—1881) — медик и исследователь Арктики.
 Хейс, Бартон (1826—1914) — американский художник.
 Хейс, Гарри (Хуа́н Энри́ке Хейс, 1891—1976) — аргентинский футболист английского происхождения, нападающий.
 Хейс, Джон (176?—1838) — британский капитан, впоследствии контр-адмирал.
  (1937—2021) — американский социальный психолог.
 Хэйс, Кибрайан (род. 1997) — американский бейсболист.
 Хейс, Майкл (род. 1959) — американский профессиональный рестлер и музыкант; настоящее имя — Майкл Сейтз.
 Хейс, Марго (род. 1998) — американская скалолазка.
 Хейс, Матильда (1820—1897) — английская писательница, журналистка и актриса.
 Хэйс, Остин (род. 1995) — американский бейсболист.
 Хейс, Патрик Джозеф (1867—1938) — американский кардинал.
 Хейс, Патриция (1909−1998) — британская комедийная актриса.
 Хейс, Ратерфорд Бёрчард (устар. Рутерфорд Бирчард Гайс) (1822—1893) — 19-й президент США (1877—1881).
 Хейс, Фрэнк (1888—1923) — американский жокей.
 Хейс, Хелен (1900—1993) — американская актриса, «Первая леди американского театра».
 Хейс, Шон (род. 1970) — американский актёр и продюсер.
 Хэйс, Эллисон (1930—1977) — американская актриса и фотомодель.
 Хейс, Эринн (род. 1976) — американская актриса.

Другое 
 Хейс — невключённое сообщество в округе Оконто, штат Висконсин, США.
 Хейс — округ в штате Техас, США.
 Хейс — округ в штате Небраска, США.
 Хейс — деревня в округе Хейс, штат Небраска, США.
 Хейс — невключённое сообщество в округе Стэнли, штат Южная Дакота, США.
 Хейс — тауншип в штате Миннесота, США.
 Хейс — река на северо-востоке провинции Манитоба, Канада.
 Хейс (англ.) — пригород Лондона, в Англии.
 Хейс — небольшой ударный кратер в юго-западной части Моря Дождей на видимой стороне Луны.

См. также 
 Хайес
 Хейсс (Heiss)
 Хейз энд Идинг Юнайтед
 , Хэйи (Haye)
 
 Хейе, Хельмут